

Мотовилово — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Мотовилово — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Мотовилово — присілок, Подольський міський округ, Московська область